Manzen ist der Name folgender Orte:

 Manzen (Altusried), Ortsteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Manzen (Göppingen), Ortsteil der Stadt Göppingen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg 
 Manzen (Lindenberg im Allgäu), Ortsteil der Stadt Lindenberg im Allgäu, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern